Рекс (в оригинале — Рекщё, ) — польский мультипликационный сериал для детей, главным героем которого является пёс Рекс. Автор первых выпусков — польский режиссёр Лехослав Маршалек, композитор — Зенон Коваловский. Всего создано 65 эпизодов с 1967 по 1990 год. Сюжет основывается на приключениях пса Рекса, а также его друзей — других домашних животных.

Популярность сериала шагнула далеко за пределы Польши, пёс Рекс стал известен и любим во многих странах социалистического содружества, в том числе в СССР.

Сериал в настоящее время транслируется на телевидении на различных каналах.

Список эпизодов 
 Рекс-полиглот — Лехослав Маршалек.
 Рекс-мечтатель — Лехослав Маршалек.
 Рекс-воспитатель — Лехослав Маршалек.
 Рекс-защитник — Лехослав Маршалек.
 Рекс-благодетель — Лехослав Маршалек.
 Рекс-домосед — Лехослав Маршалек.
 Рекс-пожарник — Юзеф Цвертня.
 Рекс-спортсмен — Эдвард Ватор.
 Рекс-альпинист — Лехослав Маршалек.
 Рекс-путешественник — Юзеф Цвертня.
 Рекс-актёр — Юзеф Цвертня.
 Рекс-телезритель — Эдвард Ватор.
 Рекс-космонавт — Лехослав Маршалек.
 Рекс-фокусник — Эдвард Ватор.
 Рекс-санитар — Лехослав Маршалек.
 Рекс-рационализатор — Эдвард Ватор.
 Рекс-жертва стихии — Лехослав Маршалек.
 Рекс-художник — Мариан Холерек.
 Рекс-искатель — Эдвард Ватор.
 Рекс-спасатель — Юзеф Цвертня.
 Рекс-детектив — Мариан Холерек.
 Рекс-чистюля — Юзеф Цвертня.
 Рекс-укротитель — Мариан Холерек.
 Рекс-моряк — Юзеф Цвертня.
 Рекс-медалист — Мариан Холерек.
 Рекс-миротворец — Юзеф Цвертня.
 Рекс-сват — Юзеф Цвертня.
 Рекс-робинзон — Юзеф Цвертня.
 Рекс-утешитель — Ромуальд Клыс, Эдвард Ватор.
 Рекс-певец — Лехослав Маршалек.
 Рекс-садовник — Лехослав Маршалек.
 Рекс-дантист — Юзеф Цвертня.
 Рекс-компаньон — Юзеф Цвертня.
 Рекс-учитель — Эдвард Ватор.
 Рекс-проводник — Лехослав Маршалек.
 Рекс находчивый — Ромуальд Клыс.
 Рекс-хозяин — Юзеф Цвертня.
 Рекс и такса — Лехослав Маршалек.
 Рекс-терапевт — Лехослав Маршалек.
 Рекс осенью — Юзеф Цвертня.
 Рекс-композитор — Юзеф Цвертня.
 Рекс и НЛО — Лехослав Маршалек.
 Рекс ремонтирует — Лехослав Маршалек.
 Рекс весной — Юзеф Цвертня.
 Рекс-конькобежец — Юзеф Цвертня.
 Рекс зимой — Ромуальд Клыс.
 Рекс и ворона — Галина Филек-Маршалек.
 Рекс и петухи — Йозеф Цвертния.
 Рекс и курица-несушка — Галина Филек-Маршалек.
 Рекс и сверчок — Галина Филек-Маршалек.
 Рекс и сорока — Ромуальд Клыс.
 Рекс и муравьи — Ромуальд Клыс.
Цикл Рекс и птицы:
 Рекс и аист — Ромуальд Клыс.
 Рекс и попугай — Рышард Лепюра.
 Рекс и голубь — Рышард Лепюра.
 Рекс и скворцы — Рышард Лепюра.
 Рекс и галки — Мариан Холерек.
 Рекс и гусак — Мариан Холерек.
 Рекс и ворон — Мариан Холерек.
 Рекс и пеликан — Мариан Холерек.
 Рекс и павлин — Мариан Холерек.
 Рекс и дрозд — Рышард Лепюра.
 Рекс и дятел — Рышард Лепюра.
 Рекс и сова — Лехослав Маршалек.
 Рекс и кукушка — Мариан Холерек.

Памятник Рексу 

 На одной из площадей польского города Бельско-Бялы есть памятник Рексу. Рекс удивленно смотрит на фонтан и указывает на него пальцем. Памятник был отлит из бронзы и весит 120 кг.

Интересные факты 

 Прообразом Рекса послужила собака породы фокстерьер.
 В некоторых сериях, в конуре у Рекса, можно увидеть книги, персонажами которых являются Болек и Лёлек, а в серии "Рекс ремонтирует" можно увидеть календарь с этими персонажами.
 Серия «Рекс — дантист» имеет сюжет, схожий с сюжетом советского мультфильма 1972 года «Зубная быль», с той лишь разницей, что хозяин Рекса не калечится и показан процесс удаления проблемного зуба, а также отсутствует визит в поликлинику перед попытками самостоятельного удаления.

Игры 
В 2004 году российской фирмой «1С», совместно с польской компанией «Aidem Media» был начат выпуск серии из нескольких игр для детей в жанре квест, главными героями которых являются пёс Рекс и его лучший друг — переработанный персонаж Кротик из одноимённого чешского мультсериала, с новым именем Крет Кретес. Последняя основная игра в серии вышла в 2007 году. 

Но также ещё, как дополнительные игры серии, были созданы специальная игра-сборник мини-игр по 5 основным играм серии «Рекс и Крот на тропе войны!», а также детектив-квест «Рекс и Крот в подземном городе» — первая игра в серии, сделанная с помощью трёхмерной графики.

Основные игры серии 
 Рекс и сокровища пиратов (14 мая 2004 года)
 Рекс и НЛО (23 апреля 2004 года)
 Рекс и волшебники (14 октября 2005 года)
 Рекс и машина времени (7 октября 2005 года)
 Рекс и капитан Немо (13 апреля 2007 года)

Дополнительные игры серии 
 Рекс и Крот на тропе войны! (20 июля 2007 года)
 Рекс и Крот в подземном городе (23 июля 2010 года)
 Рекс и его друзья: Приключения в третьем измерении (2008)

Игры для детей 
 Считаем с Рексом (17 сентября 2004 года)
 Рекс на острове чудес (24 апреля 2009 года)
 Рекс в детском саду (24 сентября 2004 года)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Reksio//nostalgia.pl — сведения о мультфильме.
 

Мультсериалы Польши
Вымышленные собаки
Мультсериалы о собаках
Персонажи мультсериалов